Império do Haiti, ou Império Haitiano, pode se referir a:

 Primeiro Império Haitiano (1804-1806), governado por Jacques I 
 Segundo Império Haitiano (1849-1859), governado por Faustino I

Desambiguação